Le terme anglais smart bomb désigne une « bombe intelligente », c'est-à-dire une bombe capable de se diriger avec précision vers sa cible. 

 Les smart bombs, dans les jeux vidéo, permettent de détruire d'un seul coup l'ensemble des ennemis présents et, parfois, de leurs projectiles.
 Les bombes guidées (en anglais Smart Bomb ou Guided bomb sont des bombes capables de se diriger avec précision vers leur cible.
 Smartbomb est un single de Brian Wayne Transeau sorti en 2000 sous le label Nettwerk.